Schönbrunner ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Schönbrunner (1845–1903), österreichischer Maler
 Ignaz Schönbrunner (1835–1900), österreichischer Maler
 Ignaz Schönbrunner der Jüngere (1871–nach 1943), österreichischer Maler
 Josef Schönbrunner (1831–1905), österreichischer Maler, Illustrator, Restaurator und Museumsbeamter
 Karl Schönbrunner (1832–1877), österreichischer Maler
 Oskar Schönbrunner (1908–2004), deutscher Offizier und Gerechter unter den Völkern